Duisterwalt ist eine Familie von Glockengießern aus Köln.

Bekannte Familienmitglieder 
 Johann Duisterwalt, Hauptschaffenszeit 1380–1415, 14 Glocken erhalten, davon 4 in Köln, Zeichen 5-blättrige Rosette
 Christian Duisterwalt, Sohn von Johann, Hauptschaffenszeit 1400–1444, 24 Glocken erhalten, davon 7 in Köln + 2 zusammen mit
 Gerhard Duisterwalt (1417 + 1418), seinem Bruder; aber auch eine Glocke mit seinem Namen von 1397 hängt in der Wallfahrtskirche Zur schmerzhaften Mutter Gottes (Bödingen)
 Sifart Duisterwalt, Hauptschaffenszeit 1445–1465, 13 Glocken erhalten, davon 7 in Köln + eine unter dem latinisierten Namen Sybertus Duisterwald (von 1453); es ist nicht erwiesen, dass er der Sohn von Christian war, er benutzte aber das Werkstattzeichen der 5-blättrigen Rosette

Einzelnachweise 

Künstlerfamilie